Лос Васитос има више значења:

 Лос Васитос (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Васитос (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Васитос (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Васитос (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Васитос (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Васитос (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Васитос (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Васитос (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Васитос (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику